La solitude est le fait d'être seul. Le terme solitude peut également désigner :

Une personne 
 Solitude (vers 1772-1802), figure historique guadeloupéenne.

Œuvres

Peinture 
 Solitude est un tableau de Marc Chagall peint en 1933

Littérature 
 Les Solitudes sont une œuvre de Luis de Góngora datant de 1613
 La Solitude est un poème du recueil Petits Poèmes en prose de Charles Baudelaire  (1869).
 Solitude est une nouvelle de Guy de Maupassant (1884)
 Le Labyrinthe de la solitude est un essai d'Octavio Paz
 Cent Ans de solitude est un roman de Gabriel García Márquez (1967)
 Une trop bruyante solitude est un roman de Bohumil Hrabal (1976)
 L'Invention de la solitude est un roman de Paul Auster (1988)
 La Mulâtresse Solitude est un roman de d'André Schwarz-Bart (1972)

Musique 
 O Solitude est un poème de Katherine Philips, traduit de Saint-Amant, passé à la postérité pour avoir été mis en musique au  par le compositeur Henry Purcell.
 Solitude est un poème pour piano de Louis Vierne, créé en 1918.
 est un standard de jazz composé par Duke Ellington en 1934.
 La Solitude est une chanson de Léo Ferré, parue sur l'album éponyme en 1971.
 Solitude Standing est le titre d'un album de Suzanne Vega sorti en 1987.
 Solitude est un album de The The sorti en 1993.
 Solitude est un album du pianiste Martial Solal sorti en 2007.

Film 
 Solitude est un film de Paul Fejos, de 1928
 Deux Solitudes () est un film canadien sorti en 1978.

Biologie 
 Solitudes est un genre d'araignées.

Sport 
 Circuit de Solitude, un circuit routier situé près de Stuttgart.
 Sentier Solitude, un sentier de randonnée pédestre en Guadeloupe.

Homonymie de titre